Alfred Riedl – calciatore e allenatore di calcio austriaco
 Johannes Riedl – calciatore e allenatore di calcio tedesco occidentale
 Maria Teresa Riedl – tennista italiana
 Thomas Riedl – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco